

Media 
 Candy (1968), een film uit 1968
 Candy (2006), een film uit 2006
 Candy (miniserie), Amerikaanse miniserie uit 2022
 Candy (Iggy Pop), single van Iggy Pop en Kate Pierson uit 1990
 Candy (muziekgroep), Georgische groep die het Junior Eurovisiesongfestival 2011 won
 Candy (Robbie Williams), single van Robbie Williams uit 2012
 Candy (Terry Southern), roman van Terry Southern
 Candy (tijdschrift), een Nederlands pornoblad
 Candy Candy, een Japanse manga
 Candy (Paolo Nutini)

Personen

Voornaam 
 Candy Dulfer, een Nederlandse saxofoniste
 Candy Clark, een Amerikaanse actrice

Achternaam 
 John Candy, een Canadese acteur
 Brooke Candy, een Amerikaanse rapster

Overig 
 Candy (keukenapparatuur)

Zie ook
 Kandy, een van de grotere steden van Sri Lanka
 Kandij, vergelijk met het Engelstalige candy